Име Слободан Мацура може означавати више особа:

 Слободан Мацура (академик) (1948), физико-хемичар и члан САНУ.
 Слободан Мацура Бондо (1918-1943), борац Друге далматинске пролетерске бригаде и народни херој.